Тутышкин — русская фамилия:

 Тутышкин, Андрей Петрович (1910—1971) — актёр и режиссёр театра и кино. Заслуженный артист РСФСР.
 Тутышкин, Иван Петрович (1876—1939) — педагог и психолог.
 Тутышкин, Пётр Петрович (1868—1937) — психиатр, психолог и педагог.

См. также 
 Тутышкинас, Артемиюс (род. 2003) — литовский футболист.